Когарко — фамилия. Известные носители:
 Когарко, Лия Николаевна (род. 1936) — советский и российский геохимик и петролог. Академик РАН (с 1997 года).
 Когарко, Станислав Михайлович (1906—2007) — доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семёнова Российской академии наук.

Примечания